Příjmení Paták nosí více významných osobností:

 Jiří Paták (* 1981) – český podnikatel
 Karel Paták (* 1931) – český výtvarník a výtvarný pedagog
 Martin Paták (1820–1889) – český zedník a lidový umělec

Externí odkazy